Un diadème est une parure féminine en forme de couronne en joaillerie.

Faune 

 Épeire diadème : araignée
 Barbican à diadème : oiseau
 Lori à diadème : oiseau
 Cercopithèque à diadème : singe

Navires français 
 Le , un vaisseau de ligne de 74 canons lacné en 1756 ;
 Le , un vaisseau de ligne de 86 canons de classe Bucentaure lancé en 1811.

Science et histoire 

 Diadème : satellite artificiel

Voir aussi 

 Le Diadème de béryls : nouvelle des aventures de Sherlock Holmes (1892)
 , plusieurs navires de la Royal Navy''